Деусде́діт (, «Богдан, Богом даний») — латинське чоловіче особове ім'я. Інші форми — Деода́т (Deodatus), Адеодат (Adeodatus). Також — Деусде́тіт ().
 Деусдедіт І — папа римський (615—618)
 Деусдедіт ІІ — папа римський (672—676)
 Деусдедіт Кентерберійський 
 Деусдедіт Ньєверський

Примітки